Премия имени Макса Борна () — награда Оптического общества (OSA) в области волновой оптики. Названа в честь лауреата Нобелевской премии Макса Борна. Награждение проводится с 1982 года. Среди награждённых есть представители России и эмигрант из СССР: Борис Зельдович, Александр Каплан, Валерьян Татарский, Владимир Шалаев. Премией награждены два лауреата Нобелевской премии.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Оптика
Фотоника
Награды Оптического общества
Награды по алфавиту